«Fly on the Wall» — песня Майли Сайрус с её второго студийного альбома Breakout (2009).

Также песня была издана отдельным синглом. (Сингл вышел в феврале следующего, 2009 года. Это третий и последний сингл с того альбома, первыми же двумя были «7 Things» и «See You Again (Rock Mafia Remix)».)

В США песня достигла 84 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100). В Великобритании сингл с ней поднялся до 16 места в национальном чарте (UK Singles Chart).

История 
Майли Сайрус рассказывала MTV News, что изначально первым синглом с альбома Breakout планировалось выпустить песню «Fly on the Wall», а не «7 Things», как это в итоге было сделано:

Сюжет 
«Мухой на стене» () по-английски называют того, кто тайно и невидимо для человека за ним наблюдает. Выражение впервые появилось где-то в 1920-х годах в США.

Как Майли объясняла MTV News, песня о том постоянном внимании, что она получает от прессы:

Видеоклип 
Режиссёр видеоклипа — Филип Андельман.

Как пишет сайт Songfacts, в видео пародируется видеоклип к песне Майкла Джексона «Thriller», но только «вместо зомби все превращаются в худший кошмар Майли, подглядывающих за ней фотографов.»

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 2009 года
Песни Майли Сайрус
Синглы Hollywood Records
Песни 2008 года
Песни, написанные Майли Сайрус